Illustere school
 Athenaeum Illustre (Amsterdam)
 Athenaeum Illustre (Deventer)
 Athenaeum Illustre (Maastricht)
 Universiteit Utrecht (in 1634 opgericht als Illustere school)
 Illustere school en Collegium Auriacum (Breda)
 Kwartierlijke Academie van Nijmegen (opgericht als Illustere school)
 Illustere school (Rotterdam)